Götlunda kyrka kan syfta på:

Götlunda kyrka, Västergötland – en kyrka i Götlunda församling, Skara stift
Götlunda kyrka, Närke – en kyrka i Arbogabygdens församling, Västerås stift